Feather Your Nest – film del 1937 diretto da William Beaudine
Feather Your Nest – cortometraggio del 1944 diretto da Hal Yates
Feather Your Nest – serie tv del 1954-1956 prodotta dalla William Esty Productions
Feather Your Nest –  serie tv del 2004 prodotta dalla BBC Birmingham
Feather Your Nest – episodio del 2012 della serie tv Guess How Much I Love You diretto da Steve Moltzen